Kaszabister rubellus  — вид мирмекофильных жуков-карапузиков (Histeridae). Южная Америка: Аргентина (Buenos Aires, Córdoba), Бразилия (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina), Уругвай (Rivera). Мелкие красновато-коричневые жуки овальной формы. Длина тела около 2 мм. Экземпляры из Бразилии найдены в ассоциации с огненными муравьями рода Solenopsis. В Уругвае найден в гнезде муравьёв-листорезов вида Acromyrmex lundii. Вид был описан в 1834 году немецким энтомологом Вильгельмом Эрихсоном первоначально под названием . Позднее (Mazur, 1984) включен в состав рода Kaszabister, так как оказался синонимом его типового вида  (ставшего младшим синонимом) .

Примечания

Литература 
 
 Mazur S. (1984). A World Catalogue of Histeridae. — Polskie Pismo Entomologiczne 54: 1-379.
 Mazur S. (1997). A world catalogue of the Histeridae (Coleoptera: Histeroidea). — Genus International Journal of invertebrate Taxonomy, supplement: 1-373.

Карапузики
Животные, описанные в 1834 году
Насекомые Южной Америки
Мирмекофилы